40-й чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1999 () проводился в городе Шарлоттаун (Остров Принца Эдуарда) c 20 по 28 февраля 1999 года. В провинции Остров Принца Эдуарда чемпионат проводился в 3-й раз, в Шарлоттауне — в 3-й раз (до этого там проходили чемпионаты  и  годов).

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на чемпионате мира 1999, который состоялся в апреле 1999 в городе Сент-Джон (пров. Нью-Брансуик, Канада), а также выступать под этим наименованием на  Канады в 2000.

В турнире приняло участие 12 команд: 11 команд, представляющих провинции и территории Канады, и команда-победитель  (как «команда Канады»).

Чемпионом стала (3-й раз в истории чемпионатов) команда, представлявшая провинцию Новая Шотландия (скип Колин Джонс; для самой команды это была 1-я победа в чемпионатах, для Колин Джонс 2-я), выигравшая в финале у «команды Канады» (скип Кэти Бёрст). Третье место заняла команда, представлявшая провинцию Манитоба (скип Конни Лалибёрте).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе 12 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Занявшими третье место считаются как команда, проигравшая в плей-офф-2, так и команда, проигравшая в полуфинале.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; данные о запасных и тренерах взяты из: )

Результаты соревнований

Групповой этап 
Турнирная таблица после окончания группового этапа

 команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация 

 команда, в чемпионате мира 1999 и чемпионате Канады 2000 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)

Награды 
 Команды всех звёзд (All-Stars teams)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяются две команды: лучший игрок входит в первую команду, второй по рейтингу — во вторую.

 Приз самому ценному игроку
(см. :en:Sandra Schmirler Most Valuable Player Award)

Награда присуждается «самому ценному игроку» (MVP), показавшему на групповом этапе наилучшую игру, по мнению представителей средств массовой информации, освещавших чемпионат.

Приз получила Ким Келли (Новая Шотландия).

 Приз имени Мардж Митчелл за спортивное мастерство
(см. :en:Marj Mitchell Sportsmanship Award)

Приз получила Джейн Арсено () (Нью-Брансуик).

Примечания

Ссылки 
 1999 SCOTT TOURNAMENT OF HEARTS | Soudog's Curling History Site: Canadian Ladies Curling Champions

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1999

1999
Спорт в Канаде в 1999 году
Спортивные соревнования на Острове Принца Эдуарда